

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
8 reti
 Marco van Basten(1 rig.)

4 reti
 Dennis Bergkamp

3 reti

 Stefanos Borbokis

 Rui Águas

 Paulo Futre

2 reti

 Erik Holmgren

 Dīmītrīs Saravakos

 Panagiōtīs Tsalouchidīs

1 rete

 Petri Järvinen
 Jari Litmanen
 Kari Ukkonen
 Vassilis Karapialis
 Stelios Manōlas
 Petros Marinakis
 Nikos Tsiantakīs

 Hubert Suda
 Stefan Sultana
 Danny Blind
 Frank de Boer
 Ruud Gullit
 Aron Winter

 Richard Witschge
 César Brito
 Jorge Cadete
 José Leal
 Vítor Paneira
 João Vieira Pinto

autoreti
 Charles Scerri (pro Portogallo)

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni 

 

 Q